
Termin -{HTH}- ima više značenja.

 Heliks-zavoj-heliks (), glavni strukturni motiv sa sposobnošću vezivanja za DNK
 -{Highway to Hell}- (album)